Marcio Pereira (Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1945 - Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2022) é um saxofonista, flautista e compositor brasileiro. Formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Trabalhou como saxofonista da Rio Jazz Orchestra, entre 1973 a 1975. É pai do compositor e produtor musical João Callado.

Ligações externas 
 Resumo do compositor "Marcio Pereira" [Cravo Albin]

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Saxofonistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Flautistas do estado do Rio de Janeiro